Сурина́м (, МФА: , ), официальное название — Респу́блика Сурина́м (, ), ранее также неофициально известна как Нидерла́ндская Гвиа́на — государство на северо-востоке Южной Америки.

Граничит с республикой Гайана на западе, Французской Гвианой на востоке, Бразилией на юге и омывается водами Атлантического океана на севере.

Сто­ли­ца — Парамарибо.
Официальный язык — ни­дер­ланд­ский.

Этимология 
Бывшая колония Нидерландов, Нидерландская Гвиана в 1975 году провозгласила независимость и приняла название «Суринам» — от гидронима Суринам — река, впадающая в Атлантический океан, на которой находится столица государства. Этимологию гидронима связывают с наименованием племени сурима.

Физико-географическая характеристика

Географическое положение 

Суринам — наименьшее по площади государство Южной Америки. Страну можно условно поделить на две части: север и юг.
На севере, у побережья Атлантики, живёт бо́льшая часть населения, земли обрабатываются. На юге населения почти нет, территория покрыта саванной и тропическими дождевыми лесами.

Рельеф 
Южнее прибрежной полосы находятся холмы предгорий Гвианского плоскогорья, покрытые саванной. Почвы в основном состоят из песка и глины, поэтому малопригодны для земледелия.

Внутренняя южная часть Суринама занята Гвианским плоскогорьем, высшая точка которого — гора Юлиана (1230 м). Этот район страны покрыт непроходимой сельвой и не играет большой роли в экономике Суринама из-за отсутствия населения, однако богат разнообразной флорой и фауной.

Климат 
Расположенный у экватора, Суринам отличается жарким и влажным климатом. Температура воздуха практически не изменяется от сезона к сезону (в пределах 2 °C), среднегодовое значение в Парамарибо составляет +26 °C. В году два сезона дождей: с декабря по начало февраля и с конца апреля по середину августа. В среднем за 200 дождливых дней в год выпадает 2000—2500 мм осадков.

Сильные пассатные ветра.

Гидрография 
Реки Суринама (Корантейн, Коппенаме, Суринам, Марони и другие) многоводны, но порожисты. Судоходство по ним для крупных и средних судов возможно только в устьях. Небольшие суда могут подниматься вверх по течению некоторых рек на 300 км, связывая труднодоступные внутренние районы с побережьем.

На северо-востоке страны расположено большое водохранилище Брокопондо, созданное в 1964 году для обеспечения электроэнергией заводов по производству алюминия. Через него протекают реки Суринам, Никкери и Марони.

Экология 
Вырубка ценных пород деревьев для экспорта приводит к обезлесению. Внутренние водотоки сильно загрязняются в процессе добычи полезных ископаемых.

Уровень обезлесения в Суринаме остаётся одним из самых высоких среди всех стран Амазонского региона.

Политическое устройство 
Суринам по форме правления является республикой. Глава государства и правительства — президент, избираемый парламентом на 5-летний срок (количество сроков президентства не ограничено). С июля 2020 года — Чан Сантохи.

Парламент — однопалатное Государственное собрание, 51 депутат, избирается населением на 5-летний срок.

По результатам выборов в мае 2010:
 Мега-комбинация (в том числе Национально-демократическая партия) — 23 депутата
 Новый фронт за демократию и развитие — 14 депутатов
 А-комбинация — 7 депутатов
 Народный альянс за прогресс — 6 депутатов
 Партия за демократию и развитие через единство — 1 депутат

Административное деление 

Суринам делится на 10 округов.

История 

До прихода европейцев Суринам населяли племена кочевников-араваков, карибов и варрау.

Прибрежная часть Суринама была открыта одной из первых испанских экспедиций к Южной Америке — Алонсо де Охеды и Висенте Пинсона, в 1499 году. Побережье впервые было нанесено на карту в 1500, после экспедиции другого испанского конкистадора — Диего Лепе. Название страна получила от реки, протекающей по её территории.

Колонизация Суринама началась лишь в первой половине XVII века и осуществлялась англичанами. Однако в 1667 году Англия передала Суринам Нидерландам в обмен на Новый Амстердам (территория нынешнего Нью-Йорка). С тех пор, за исключением 1799—1802 и 1804—1816 годов, Суринам в течение трёх веков был владением Нидерландов.

В конце XVII века Суринам стал ведущим поставщиком сахара в страны Европы. Для возделывания сахарного тростника в Суринаме была создана плантационная система хозяйства, для работы на плантациях были завезены негры-рабы из Африки.

Во второй половине XIX века в Суринаме произошёл экономический спад. Главными причинами были налаживание в Европе собственного производства сахара из свёклы и возникшая после отмены в 1863 году рабства нехватка рабочей силы, поскольку освобождённые негры ушли с плантаций в города. Эта проблема была решена только в конце XIX — начале XX веков иммиграцией в Суринам более 60 тысяч индийцев и индонезийцев, а также китайцев.
С появлением иммигрантов из Азии структура хозяйства Суринама резко изменилась — на смену плантационному хозяйству пришло мелкособственническое крестьянское хозяйство. В 1920-х годах началось развитие промышленности Суринама, основой которой стали рудники по добыче бокситов и золота, а также предприятия по переработке различных видов сельскохозяйственной продукции.

С 1922 г. страна официально перестала называться колонией и превратилась в Присоединённую территорию Королевства Нидерландов.

В 1954 г. она получила автономию (в ведении Нидерландов остались только оборона и иностранные дела), а с 25 ноября 1975 г. стала независимой республикой Суринам. В наследство от колониального времени остались низкий уровень экономического развития, и национальная рознь между креольской (40 % населения в 1975 году) и индийской (36 % населения в 1975 году) общинами.

В 1969 году Суринам участвовал в пограничном конфликте с соседней Гайаной.

В ноябре 1977 г. в стране прошли первые выборы, на которых победу одержала национальная партия (выражала интересы креолов) во главе с премьер-министром Хенком Арроном, получившая 22 места в парламенте из 39. Остальные достались оппозиционной демократической партии во главе с миллионером Хагернатом Лахмоном.

25 февраля 1980 г. в Суринаме был совершён военный переворот. Он был организован 34-летним старшим сержантом Дези Баутерсе (тренером армейской баскетбольной команды), с помощью ещё 15 сержантов. Баутерсе стал править Суринамом как диктатор, глава созданного им Национального Военного Совета (присвоив себе воинское звание подполковника — высшее в суринамской армии). Он распустил парламент, отменил конституцию, ввёл в стране чрезвычайное положение и создал специальный трибунал, который рассматривал дела членов прежнего правительства и предпринимателей.
Баутерсе провозгласил «программу морального оздоровления суринамской нации». Несколько деятелей прежнего правительства были казнены. В ответ на это Нидерланды прекратили оказывать финансовую помощь Суринаму. Тем временем Баутерсе стал национализировать промышленность Суринама. После этого в Суринаме возникли большие экономические трудности (производство продукции резко снизилось), начались забастовки и акции протеста населения.

В 1986 г. в Суринаме началась партизанская война против режима Баутерсе. Её организовал Ронни Брюнсвийк, один из 15 сержантов, участвовавших в перевороте под руководством Баутерсе. Брюнсвейк после переворота не был повышен в звании, поэтому он, будучи мароном («лесным негром»), обвинил режим Баутерсе (креола-мулата) в расизме и создал из «лесных негров» партизанскую армию, активно действовавшую на востоке Суринама.

В 1987 г. Баутерсе согласился на восстановление конституции и проведение выборов, на условии, что он остаётся главой вооружённых сил Суринама.

В 1990 г. Баутерсе вновь сверг избранное правительство, однако в 1991 г. разрешил провести новые выборы и перестал быть правителем Суринама. С тех пор Суринамом управляют коалиционные правительства. Экономическая ситуация в Суринаме улучшилась в результате диверсификации хозяйства и разработки месторождений нефти.

С 1991 по 1996 год президентом страны был Рональд Венетиан. С 1996 по 2000 год — Жюль Вейденбос и с 2000 года по 2010 год — снова Рональд Венетиан. 25 мая 2010 года состоялись очередные выборы в парламент, в результате которых победила правящая Национальная Демократическая партия и её кандидат на пост президента — бывший правитель Дези Баутерсе.

Население 

Численность населения — 566846 (ожидается в июле 2013).

Годовой прирост — 1,15 %;

Рождаемость — 17,1 на 1000 (фертильность — 2,04 рождений на женщину);

Смертность — 6,15 на 1000;

Средняя продолжительность жизни — 69 лет у мужчин, 74 года — у женщин.

Заражённость вирусом иммунодефицита (ВИЧ) — 1 % (в 2009 году).

Городское население — 69 % (2010).

Этно-расовый состав (2012):

 афро-суринамцы
 мароны («лесные негры») 21,7 %
 креолы 15,7 %
 индийцы 27,4 %
 яванцы 13,7 %
 смешанный 13,4 %
 другие 7,6 %
 нет данных 0,6 %

Грамотность — 92 % мужчин, 87,4 % женщин.

Религии (2012, оценка):
 Христианство 49,6 %, в том числе:
 протестанты 23,6 %, в том числе:
 баптисты 11,2 %
 мораване 11,2 %
 реформисты 0,7 %
 лютеране 0,5 %
 католики 21,6 %
 Свидетели Иеговы 1,2 %
 прочие христиане 3,2 %
 Индуизм 22,3 %
 Ислам 13,8 %
 атеисты 7,5 %
 винти 1,8 %
 другие 1,7 %
 нет данных 3,2 %

Языки 
Официальный язык страны — нидерландский. Наряду с ним, местное население говорит на следующих языках: акурио, аравак, вайвай, варао, ваяна, восточномарунский креольский, гайанский креольский, кариб, карибский хиндустани, карибский яванский, квинти, маваяна, ндьюка-трио пиджин, сарамакканский, сикиана, сранан, трио, хакка. Также в стране используются английский, корейский, , португальский и севернолевантийский диалект арабского языка.

Экономика 

Экономика Суринама базируется на добыче бокситов и экспорте алюминия, золота и нефти (85 % экспорта и 25 % доходной части госбюджета). Развивается программа добычи нефти на морском шельфе — государственная нефтяная компания Суринама в 2004 году заключила договоры с несколькими западными нефтяными компаниями. Для развития добычи бокситов и золота Суринаму оказывают помощь Нидерланды, Венгрия, Бельгия и Европейский фонд содействия и развития.

ВВП на душу населения в 2009 году — 9,5 тыс. долл. (112-е место в мире).

Сфера обслуживания — 65 % ВВП, 78 % работающих.

Промышленность (25 % ВВП, 14 % работающих) — добыча бокситов, золота, нефти, производство алюминия; лесная промышленность, пищевая промышленность, обработка рыбы и морепродуктов.

Сельское хозяйство (10 % ВВП, 8 % работающих) — рис, бананы, кокосы, арахис; скот, птица.

В Суринаме под рис используются около половины пахотных угодий, при этом 43 процента урожая риса поставляется на внешний рынок (2013).

Внешняя торговля 

По состоянию на 2016 год

Экспорт — 1,6 Миллиардов ам. долл. Главные товары: золото (64 %), нефть и нефтепродукты (8,6 %), лесоматериалы (4,3 %), бананы, рис, бокситы, креветки, рыба. Главные покупатели: Швейцария (30 %), Объединенные Арабские Эмираты (27 %), Бельгия и Люксембург (9,6 %), Гайана (5,6 %) и США (4,5 %).

Импорт — 1,32 Миллиардов ам. долл. Главные товары: нефтепродукты, машины и оборудования (в том числе горнодобывающие и автомобили), химические товары, продукты питания. Главные поставщики: США (24 %), Тринидад и Тобаго (13 %), Нидерланды (13 %), Китай (8,6 %) и Сент-Люсия (3,2 %).

Входит в международную организацию стран АКТ.

Территориальные споры 
Правительство Суринама инициировало территориальный спор с Гайаной по вопросу о государственной принадлежности морского шельфа в прибрежной зоне. Правительство Гайаны вознамерилось заключить СРП с транснациональными корпорациями о предоставлении им права бурения скважин и добычи полезных ископаемых с морского дна, правительство Суринама, само желало выступать субъектом СРП, воспротивилось указанной инициативе, обратилось в Голландскую архивную службу с запросом о предоставлении архивных документов — документальных подтверждений принадлежности спорных территорий Суринаму, как правопреемнику голландских колониальных владений.

Транспорт

СМИ (средства массовой информации) 
Государственная телекомпания — STVS (Surinaamse Televisie Stichting — «Суринамский телевизионный фонд») включает в себя одноимённый телеканал, государственная радиокомпания — SRS, включает в себя одноимённый радиоканал.

Культура

Праздники

См. также 
 Транспорт в Суринаме
 Битва за Суринам

Примечания

Литература

Ссылки 

 Языки Суринама на Ethnologue
 Joshua Project (все народы, языки и др.)
 Карты Суринам

 
Карибская Южная Америка
Государства — члены ООН